Schaerweijde (landgoed), landgoed aan de Utrechtseweg 75 in Zeist
 Schaerweijde (sportvereniging), Zeister Sportvereniging Schaerweijde bestaande uit een hockey- en een golfafdeling.